Oakridge vagy Oak Ridge

 Amerikai Egyesült Államok
 Oak Ridge (Kalifornia)
 Oak Ridge (Florida)
 Oak Ridge (Louisiana)
 Oak Ridge (Missouri)
 Oak Ridge (New York)
 Oak Ridge (New Jersey),
 Oak Ridge (Észak-Karolina), Guilford megye
 Oak Ridge (Stokes megye, Észak-Karolina)
 Oakridge (Oregon)
 Oak Ridge (Clearfield megye, Pennsylvania)
 Oak Ridge (Tennessee)
 Oakridge (Tennessee)
 Oak Ridge (Cooke megye, Texas)
 Oak Ridge (Kaufman megye, Texas)
 Oak Ridge North (Montgomery megye, Texas)
 Oak Ridge (Nyugat-Virginia)
 Oakridge (Wisconsin)

 Egyesült Királyság
 Oakridge (Gloucestershire)
 Oakridge (Hampshire)

 Kanada
 Oak Ridges (egyértelműsítő lap)
 Oakridge (Calgary)
 Oakridge (Toronto)
 Oakridge (Vancouver)
 Oakridge